Acedera puede estar haciendo referencia a:

 Acedera es un municipio de la provincia de Badajoz (España).
El nombre común de la planta comestible Rumex acetosa.
El nombre común de la planta Rumex bucephalophorus.
El nombre común de la planta Rumex conglomeratus
El nombre común de la planta Rumex crispus.
El nombre común de la planta Rumex pulcher.
El nombre común de la planta Rumex scutatus.
El nombre común de la planta Oxalis acetosella
El nombre común de la planta Rumex induratus
El nombre común de la planta Rumex obtusifolius
El nombre común de la planta '''Rumex sanguineus